|}

Die Ban’etsu-Westlinie (jap. , Ban’etsu-saisen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Kōriyama in der Präfektur Fukushima und Niitsu in Niigata, Präfektur Niigata verläuft. Der Name Ban’etsu setzt sich aus den Namen der ehemaligen Provinzen Iwaki () und Echigo (), die von der Ban’etsu-Westlinie und der Ban’etsu-Ostlinie miteinander verbunden werden.

Geschichte 
Die Planungen für die Strecke begannen 1892 im Rahmen des Gesetzes zum Bau japanischer Eisenbahnstrecken (, tetsudō-fusetsu-hō) unter Trägerschaft der privaten Gan’etsu Tetsudō (). Der erste Abschnitt zwischen Kōriyama und Nakayamajuku ging am 26. Juli 1898 in Betrieb. Auf dem zweiten Streckenabschnitt bis nach Kitakata wurde 1906 der Betrieb aufgenommen.

Im selben Jahr wurde die Gan’etsu Tetsudō verstaatlicht. Fortan wurde die Strecke unter dem Namen Gan’etsu-Linie betrieben.

Der letzte Bauabschnitt bis nach Niitsu wurde 1914 fertiggestellt. Der Name Ban’etsu-Westlinie wird seit 1917 verwendet.

In den 1960er Jahren wurden Teile der Strecke umfassend modernisiert und für den Betrieb von Limited Express Schnellzügen (tokkyū) ausgebaut. So wurde ab 1965 die Aizu-Verbindung () von Ueno in Tokio nach Aizuwakamatsu in den Streckenplan aufgenommen. 1993 wurde diese Verbindung verkürzt, so dass die fortan Viva Aizu genannten Verbindungen ausschließlich auf der Ban’etsu-Westlinie verkehrten. Das Angebot wurde 2003 in Aizu Liner () umbenannt.

Der Streckenabschnitt zwischen Kōriyama und Nakayamajuku wurde 1967 elektrifiziert. Der Abschnitt von Nakayamajuku nach Niitsu wird bis heute mit dieselelektrischen Triebzügen betrieben.

Seit 1987 wird die Strecke von der East Japan Railway Company betrieben.

Streckeninformationen 
Die gesamte 175,6 km lange Ban’etsu-Westlinie ist – bis auf die (meisten) Bahnanlagen an den Bahnhöfen – eingleisig ausgebaut. Die Strecke folgt im gebirgigen Abschnitt zwischen Aizuwakamatsu und Maoroshi dem Agano-Fluss, den sie mehrfach quert und dessen Windungen sie in einer Vielzahl kurzer Tunnel begleitet. Anhand der Ban’etsu-Westlinie lässt sich gut nachvollziehen, aus welchem Grund in Japan die Kapspur eingeführt wurde, da die Strecke zahllose Kurven mit engen Radien hat.

Bahnhöfe

Verbindungen & Fuhrpark 

Einige Verbindungen in Richtung Niitsu nutzen ab Niitsu die Shin’etsu-Hauptlinie und enden am Bahnhof Niigata.

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Fukushima
East Japan Railway Company